Lista liderów sezonu regularnego NBA skuteczych rzutów wolnych – poniższa lista zawiera nazwiska koszykarzy, którzy zostali liderami NBA skuteczych rzutów wolnych w kolejnych sezonach.

W koszykówce rzut wolny to rzut wykonywany po faulu, bez obrony przeciwnika z linii rzutów wolnych, wart 1 punkt. Liderem National Basketball Association (NBA) w skuteczności rzutów wolnych zostaje zawodnik, który uzyskał najwyższą skuteczność przy egzekwowaniu rzutów w danym sezonie. José Calderón jest rekordzistą ligi (stan na 2016) w tej kategorii, w trakcie pojedynczych rozgrywek. Najwyższą skuteczność w historii ligi uzyskał jako zawodnik Toronto Raptors w sezonie 2008–09. Aby zawodnik został sklasyfikowany na liście najskuteczniej egzekwujących rzuty wolne musi trafić co najmniej 125 rzutów w trakcie sezonu. Te kryteria obowiązują od rozgrywek 1974–75, wyłączając te skrócone z powodu lockoutu (1998–99, 2011/12).

Rekordzistą w ilości tytułów lidera ligi w tej kategorii (2016) jest Bill Sharman (7), na drugim miejscu uplasował się oddający rzuty techniką "od dołu" – Rick Barry (6). Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Reggie Miller (5); Larry Bird (4); Mark Price, Dolph Schayes, Stephen Curry wszyscy po trzy; Bob Feerick, Larry Costello, Oscar Robertson, Larry Siegfried, Ernie DiGregorio, Calvin Murphy, Kyle Macy, Mahmoud Abdul-Rauf, Peja Stojaković, Steve Nash wszyscy po dwa. Rekordzistą w liczbie tytułów lidera, uzyskanych z rzędu jest także Sharman z liczbą pięciu.

Liderzy w skuteczności rzutów wolnych 
(Stan na zakończenie rozgrywek 2015/16)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 NBA & ABA Year-by-Year Leaders and Records for Free Throw Pct 

Statystyki NBA
Strony przeglądowe – koszykówka